Achillobator (che significa "eroe di Achille") è un genere di grandi dinosauri dromaeosauridi che visse in Asia durante il Cretaceo superiore circa 96-89 milioni di anni fa in quella che oggi è la Formazione Bayan Shireh. Il genere è attualmente monotipico, includendo solo la specie tipo A. giganticus. I primi resti sono stati ritrovati nel 1989 durante una spedizione mongolo-russa in Mongolia e successivamente descritti nel 1999. I resti nella località tipo di Achillobator possono rappresentare ulteriori esemplari. Rappresenta il primo e più grande dromaeosauride conosciuto dalla Formazione Bayan Shireh.

Classificazione 

Era un carnivoro bipede di grandi dimensioni, di costruzione pesante, che sarebbe stato un predatore piumato attivo che cacciava con l'artiglio a falce allargato su ogni secondo dito del piede. Stimato a 5 m (16 ft) di lunghezza con un peso di circa 250-348 kg (551-767 lb), Achillobator è considerato uno dei più grandi dromaeosauri, insieme a Austroraptor, Dakotaraptor e Utahraptor. L'achillobator era un dromaeosauride dal corpo profondo e relativamente a corto braccio con arti posteriori robusti e tozzi. Alcune delle caratteristiche più notevoli consistevano nello scheletro robusto, un tratto insolito nei dinosauri dromaeosauri, che erano generalmente animali di costruzione leggera, come la mascella profonda e il femore, e il bacino primitivo, con un pube orientato verticalmente che differisce dal resto dei dromaeosauridi. Achillobator è definito un predatore piumato attivo che caccia con l'artiglio a falce allargato su ogni secondo dito del piede. Achillobator è classificato come un taxon dromaeosauride, più specificamente all'interno dell'Eudromaeosauria, un gruppo di dromaeosauridi ipercarnivori che erano principalmente terrestri invece che arboricoli o anfibi. Nella maggior parte delle analisi cladistiche, Achillobator viene recuperato come parente stretto di Dromaeosaurus e Utahraptor, sebbene sia spesso considerato il taxon gemello di quest'ultimo. Il rapporto tozzo e corto degli arti posteriori di Achillobator indica che non era cursorio (un animale adattato alla velocità o a mantenere velocità elevate) inoltre, la robusta morfologia della mascella suggerisce un comportamento predatorio basato su prede di grandi dimensioni.

Nella cultura di massa 

In alcune mod del videogioco Minecraft, relative a Jurassic World, è presente l’Achillobator che stranamente assume l’aspetto dei Velociraptor visti nel film Jurassic Park III (2001) è teorizzabile che gli esemplari di Velociraptor con il dimorfismo sessuale visti in Jurassic Park III fossero in realtà degli Achillobator.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Dromeosauridi